Фторид рутения(III) — неорганическое соединение, 
соль металла рутения и плавиковой кислоты с формулой RuF,
тёмно-коричневые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Действие избытка иода на пентафторид рутения:

Физические свойства 
Фторид рутения(III) образует тёмно-коричневые кристаллы
,
структура типа фторида ванадия(III)
.

Не растворяется в воде, кислотах и разбавленных щелочах.

Примечания

Литература 
 

Соединения рутения по алфавиту
Соли рутения
рутения